Stati Uniti d'America
Elk Grove  – città della Contea di Sacramento, California
Elk Grove  – città della Contea di Lafayette, Wisconsin